

Cinema 
 Canal Street – film del 2018 diretto da Rhyan LaMarr

Geografia 
 Canal Street – strada di Manhattan a New York
 Canal Street – strada di New Orleans
 Canal Street – fermata della metropolitana di New York sulla linea IRT Broadway-Seventh Avenue
 Canal Street – fermata della metropolitana di New York sulla linea IND Eighth Avenue
 Canal Street – stazione della metropolitana di New York situata sulle linee BMT Broadway, IRT Lexington Avenue e BMT Nassau Street